Georgisch bezeichnet:

 die georgische Sprache
 das georgische Alphabet
 den Staat Georgien
 die georgische Küche

Georgisch ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Georgisch (1699–1746), kursächsischer Hofrat und Archivar in Dresden